CXH est un code qui peut faire référence à :
 Hydroaérodrome de Vancouver, l'aéroport de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CXH est un sigle qui peut faire référence à :
 Chloe x Halle, un duo de chanteuses et actrices américaines.

Code IATA des aéroports